Погиблово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Юровского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Покровский сельсовет.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 17 км, до центра муниципального образования Юрово по прямой — 13 км. Ближайшие населённые пункты — Прокопьево, Барское, Дьяково.

По переписи 2002 года население — 4 человека.

Примечания

Ссылки 
 Погиблово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района